Neidlingen ist der Name folgender Orte:

 Neidlingen, Gemeinde im Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg
 Neidlingen (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen im Landkreis Ansbach in Bayern
 Neidlingen (Obersulm), Ortswüstung auf der Gemarkung der Gemeinde Obersulm im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg